Masaby järnvägsstation (Mas, finska Masalan rautatieasema) är en järnvägsstation i Kyrkslätt. Den ligger mellan stationerna Bobäck och Jorvas. Avståndet från Helsingfors järnvägsstation är cirka 29 kilometer. Vid stationen stannar närtrafikens tåg L, S, U (Helsingfors-Kyrkslätt) och Y (Helsingfors-Karis).

Referenser	

Järnvägsstationer i Finland
Byggnader i Kyrkslätt